OMA – biuro architektoniczne założone przez R. Koolhaasa
 OMA – baza danych
 Open Mobile Alliance